Domangart ist der Name folgender Personen:

 Domangart I. (Domangart mac Fergus, auch Domangart Réti; † 507), König von Dalriada 501 bis 507
 Domangart II. (Domangart mac Domnall; † 673) König von Dalriada 660 bis 673